Waffenring steht für:
 Waffenring, lokale oder regionale Arbeitsgemeinschaft schlagender Studentenverbindungen
 Bund der Waffenringe, militärischer Traditionsverband

Siehe auch:
 Schweizerischer Waffenring
 Allgemeiner Deutscher Waffenring
 Völkischer Waffenring
 Waffenring Deutscher Pioniere